BOF steht als Abkürzung für:

 British Orienteering Federation, der Orientierungslaufverband des Vereinigten Königreichs
 Buffer Overflow, ein Fehler in Computerprogrammen, siehe Pufferüberlauf

Abkürzung